Falcon ou Falcón est un nom propre en français, issu de la traduction du nom commun « faucon » respectivement en anglais et en espagnol.

Prénom et patronyme 
Falcon peut être un prénom masculin.
 
Falcon est un patronyme

Saints et bienheureux chrétiens 
 Falcon de Maastricht († 512), saint, évêque de Maastricht ; fêté le 20 février

 Falcon de Cava († 1146), bienheureux, abbé du monastère de Cava en Italie ; fêté le 6 juin.

Ecclésiastiques 
 Falcon (Foulques), évêque de Valence (1187-1200).
 Falcon, évêque et prince de Grenoble (1250-1266).

Autres personnalités portant ce patronyme 

 André Falcon, comédien
 Cornélie Falcon, cantatrice
 Irene Falcón, militante communiste
 Ismael Falcón, footballeur
 Jean-Baptiste Falcon, inventeur
 Joe Falcon, accordéoniste
 Jonah Falcon, acteur et écrivain américain
 Juan Crisóstomo Falcón, président du Venezuela
 Marie-Hélène Falcon, auteur de théâtre
 Pierre Falcon, poète et auteur de chansons, franco-manitobain.
 Ramón Lorenzo Falcón (1855–1909), militaire argentin
 Rodolfo Falcón, nageur

Aéronautique et astronautique 

 Falcon est le nom d'une gamme d'avions d'affaires commercialisée par la société Dassault Aviation.
 Falcon est un projet de bombardier stratosphérique hypersonique.
 Le F-16 Fighting Falcon est un avion de combat américain.
 Le Curtiss Falcon était un avion militaire de l'entre-deux-guerres biplan américain.
 Le AIM-4 Falcon est un missile air-air fabriqué par la firme Hughes Aerospace Group.
 Falcon est une famille de fusées commercialisée par la société américaine SpaceX :
 Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy

Automobile 
 , fabricant allemand de voitures de 1921 à 1926.
 , constructeur automobile américain vers 1913 situé à Staunton (Virginie).
 La Chrysler Falcon est un concept-car de roadster biplace construit par Chrysler en 1955.
 La Ford Falcon est un modèle de voiture automobile.

Nautisme 
 Falcon est un fabricant de yachts.

Informatique 
 L'Atari Falcon030 est un ordinateur personnel d'Atari.
 Falcon est une série de jeux de simulation de vol du F-16 Fighting Falcon.
 Le projet FALCON (Fast Array Language COmputatioN) concerne le calcul scientifique intensif.
 Le Falcon est un moteur de stockage pour base de données.
 Falcon est un langage de programmation de scripts
 Le Novint Falcon est un contrôleur USB haptique.
 Falcon est un modèle de disque dur numérique ou Solid State Drive sorti par G.Skill

Biologie 
 Falcon est un tube en plastique faisant partie du matériel de biologie moléculaire.

Armement 
 Le Falcon est un pistolet de la fabrique d'arme basque Unceta y Cia.

Musique 
 Voix de soprano dramatique qui chante « Falcon », d'après Cornélie Falcon.

Art et culture 
 Falcon est le nom d'un personnage de Marvel Comics.
 Falcon Studios est une société américaine de production de films.
 Falcon est aussi le nom d'un des Chevaliers d'Émeraude, roman écrit par Anne Robillard.
 « Falcon » est le pseudonyme du hackeur Fujimaru Takagi dans Bloody Monday, dont le scénario du manga est écrit par Ryou Ryumon et est dessiné par Kouji Megumi

Toponyme

Falcon, une ville située en Caroline du Nord.
 Falcon, une ville située au Mississippi.

Falcón : un des 23 États du pays ;
 Falcón : une des 25 municipalités de l'État de Falcón ;
 Falcón : une des 9 municipalités de l'État de Cojedes.

Sport 
 Les Atlanta Falcons sont une équipe de football américain de NFL.
 Newcastle Falcons est un club de rugby à XV anglais.
 Les Detroit Falcons sont une équipe de basket-ball de NBA disparue en 1947.

Jeux vidéo 
 Captain Falcon est un personnage de F-Zero
 Falcon est le nom commercial de la  de la Xbox 360.

Bière 
 Falcon est une marque de bière suédoise.

Notes et références

Voir aussi 
 , désignant majoritairement des « buses » ou, au sens large, tout rapace diurne de la famille des accipitridés qui n'est pas appelé « eagle ».